De olijfstreeppipratiran (Mionectes olivaceus) is een zangvogel uit de familie Tyrannidae (tirannen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 7 ondersoorten:
 Mionectes olivaceus olivaceus: O-Costa Rica en W-Panama.
 Mionectes olivaceus hederaceus: O-Panama tot W-Colombia en W-Ecuador.
 Mionectes olivaceus galbinus: Santa Martagebergte (NO-Colombia).
 Mionectes olivaceus pallidus: O-Colombia.
 Mionectes olivaceus venezuelensis: N-Venezuela en Trinidad.
 Mionectes olivaceus fasciaticollis: Z-Colombia, O-Ecuador, O-Peru en N-Bolivia.
 Mionectes olivaceus meridae: NO-Colombia en NW-Venezuela.

Externe link
Avibase

Tirannen
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied